D128 (Gers), een departementale weg in het Franse departement Gers.
 D128 (Hauts-de-Seine), een departementale weg in het Franse departement Hauts-de-Seine.